Rivière Wilson kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Wilson (vattendrag i Kanada, lat 45,96, long -70,45), Québec, 
 Rivière Wilson (vattendrag i Kanada, lat 49,08, long -76,87), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar